Гринбушес () — город в Австралии в штате Западная Австралия в 250 км к югу от Перта. Рядом с городом расположено одноимённое месторождение с уникальными запасами олова и тантала.

В 1886 году в этой местности было открыто месторождение олова. В 1888 году одновременно с началом разработки месторождения возникло поселение. Название города дано по ярко-зелёным кустам произрастающим в этой местности (в отличие от серо-зелёной листвы эвкалиптов).

В 1898 году рядом с городом была проложена железнодорожная линия от Донеброка к Бриджтауну. Железнодорожная станция расположена примерно в шести километрах к северу от центра города.

В связи с разработкой месторождения город переживал экономический бум, однако в 1893 году резко упали цены на олово, что привело к краху экономики города.

Основными отраслями промышленности являются горнодобывающая промышленность и переработка лесоматериалов. Также развиты сельское хозяйство, виноградарство, туризм.

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Гринбушес  

Города Западной Австралии
Населённые пункты, основанные в 1888 году